Сенак — фамилия и топоним.

Носители 
 Сенак, Жан Батист (1693—1770) — французский врач, академик, основоположник современной кардиологии.
 Сенак де Мейлан, Габриэль (1736—1803) — французский писатель.
 Сенак-Монко, Жюстен (1814—1871) — французский писатель.
 Сенак, Невилл (род. 1935) — генерал-губернатор Сент-Люсии (2018—2021).
 Сенак, Уинстон (1925—2004) — государственный деятель и политик Сент-Люсии, третий премьер-министр Сент-Люсии (1981—1982).

Топоним 
 Сенак — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи

См. также 
 Сенаки (значения)